Рід налічує 5 видів риб родини цихлові.

Види 

 Petrotilapia chrysos Stauffer & van Snik 1996 
 Petrotilapia genalutea Marsh 1983 
 Petrotilapia microgalana Ruffing, Lambert & Stauffer 2006 
 Petrotilapia nigra Marsh 1983 
 Petrotilapia tridentiger Trewavas 1935

Джерела 

Pseudocrenilabrinae